Tong – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Tong – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)